Ринкон де Гвадалупе има више значења:

 Ринкон де Гвадалупе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ринкон де Гвадалупе (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ринкон де Гвадалупе (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ринкон де Гвадалупе, Кампо де лос Падрес (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику